Свети Йоан Богослов може да се отнася за:

 Свети Йоан Богослов, един от 12-те апостоли на Иисус и автор на 4-тото канонично евангелие и Откровение
 Земенски манастир Свети Йоан Богослов – православен манастир край град Земен
 Свети Йоан Богослов (Овчи кладенец) – църква в село Овчи кладенец
 Свети Йоан Богослов (Талин) – лутеранска енорийска църква в Талин, Естония
 Свети Йоан Богослов (Никозия) – православна катедрала в Никозия, Кипър, официалната държавна църква

Пояснителни страници